Губернаторы возглавляли Фиджи в период британского колониального владычества в 1874—1970 годах. Губернатор назначался британским монархом, являвшимся в то время главой Фиджи.

Список губернаторов 

В 1970 году Фиджи стало независимым государством — доминионом с сохранением формальной власти британского монарха. До 1987 года Лондон назначал сюда генерал-губернаторов, пока в стране не была провозглашена республика.

Флаги 
С 1877 года у губернатора Фиджи был свой флаг, который затем два раза менял свой внешний вид — в 1883 и 1908 гг.

Литература 
 

История Фиджи
Политика Фиджи
Государственное устройство Фиджи
Списки:Фиджи